Слэм — действие публики на музыкальных концертах, при котором зрители толкаются и сталкиваются друг с другом. Зачастую слэм сопровождается стейдж дайвингом и хэдбэнгингом. Обычно слэм возникает на различных рэйв и рок концертах. Самые активные действия происходят в образованном толпой круге перед сценой (так называемый «Сёркл пит»). Слова слэм и мош обычно используются как синонимы, но иногда выделяют различия. Под слэмом понимают более активные действия, которые включают, например, размахивание руками, в то время как мош более медленный и усложнённый (информация 1999 года). Однако в современной культуре понятия слэм и мош приобрели более явные отличия. А именно, под слэмом понимаются хаотичные действия по расталкиванию участников слэма, тогда как под мошем — хаотичные действия по нанесению ударов локтями, реже кулаками, и ещё реже — ногами в сторону участников моша. Слэм воспринимается как положительная реакция аудитории на музыку.

Очень похожее на слэм развлечение под названием «дрожка» описывается в научно-фантастической повести братьев Стругацких «Хищные вещи века» (1965). Слэм часто упоминается в песнях, кинофильмах, мультфильмах. В одной из серий сериала South Park Кенни погиб в слэме. Также слэм фигурирует в одной из серий мультсериала Futurama. В совместном треке групп Little Big и Руки Вверх! «Слэмятся пацаны» упоминается шуточная секта «Свидетели Слэма и Мошпита».

История 
Предшественником слэма считается танец «акуки» — разновидность пого, возникшая на панк-концертах 1970-х, трансформировавшийся в слэм на хардкор-панк-концертах 80-х. Считается, что слэм появился в Орэндж Каунти, штат Калифорния, на концертах первой волны американского хардкора в начале 80-х. Толпа слэмилась под такие группы из Лос-Анджелеса, как Black Flag и Circle Jerks. Их более ритмичную и тяжёлую разновидность панка позже назвали хардкором. Бэш — синоним понятия слэм.

Виды

Slam 
Существует привычный для большинства слэм, при котором участники толкают друг друга возле сцены. Разрешается толкать плечами, так как это является приемлемо безопасным и не ведёт к увечьям (при условии соблюдения подобных правил остальными участниками), двигать участников локтями (на уровне туловища), прыгать, обнявшись с кем-нибудь за плечи или просто мягко расталкивать слэмящихся. Вариаций достаточное количество, основное правило — уважать других слэмеров.

Stage Diving 

Прыжок со сцены в толпу (а не в слэм) спиной или головой вперёд. Как правило практикуется в больших клубах. Очень распространённый вид слэма.

Crowd Surfing 

Этот стиль больше распространён на открытых фестивалях. Во многих клубах Crowd Surfing сложно провести, так как они слишком малы, и есть вероятность удара об стену. Способ заключается в следующем: участник концерта при помощи ближайших людей поднимается вверх, и толпа несёт его на руках. Лучше всего делать это в месте, где выше плотность людей. Обычно это место ближе к сцене.

Skanking 
Самая мягкая и относительно бесконтактная разновидность слэма, которая традиционно имеет место на ска-панк-концертах. Поднимается левая нога, а вместе с ней правая рука, и наоборот, чередуя. Берущая свои истоки в ритмике стиля рэгги, техника сканка довольно интересна и своеобразна, и со стороны напоминает бег на месте или по кругу вприпрыжку.

Circle Pit 
Участники начинают бегать по кругу, образуя своеобразный «хоровод». В центре круга может проходить слэм. Иногда движение может останавливаться, чтобы по сигналу все желающие ринулись в центр.

High Jump 
Групповые прыжки в высоту. Для начала одновременно прыгать в такт музыке начинают несколько человек, остальные подхватывают и тоже прыгают все вместе синхронно. Нужно постепенно вовлечь в действие как можно больше людей.

Centre Slam 
Разновидность Circle Pit. Когда группа слэмящихся оставляет «мошпит» пустым, один или несколько человек выходят в центр круга (обычно перед самым тяжёлым моментом в композиции) и по сигналу слэм-группа со всех сторон бежит в центр на тех, кто стоит там.

Wall Of Death 
Стена смерти () — это действие публики на рок концерте, являющееся самым травмоопасным видом слэма для участников мероприятия. Один из музыкантов со сцены призывает толпу разделиться на две части так, чтобы освободилось пространство перед сценой и между двумя частями участвующих в стене смерти; затем музыкант начинает объяснять правила, то есть когда группа начинает играть очередную песню, то обе стороны должны надвигаться одна на другую, сталкиваясь в центре «мошпита» в стиле «стенка на стенку».

См. также 
 Хедбэнгинг
 Крауд-сёрфинг
 Прыжок в толпу

Примечания

Ссылки 
 Berger, Tom (2004) In the Pit — How to survive mosh pits and bodysurfing!
 Coalition Against Moshing at Ska Shows — Because ska is for skanking.

Поведение на концертах
Панк
Хардкор-панк
Гранж
Альтернативный рок